

Patronyme 

 Althéa Laurin (2001-), taekwondoïste française ;
 Camille Laurin (1922-1999), psychiatre et homme politique québécois ;
 François Laurin (1826-1901), céramiste et faïencier français ;
 Jacques Laurin (1931-2018), professeur, inguiste, éditeur, conférencier et chroniqueur à la radio et à la télévision québécoise ;
 Louise Laurin (1936-2013), éducatrice et militante québécoise dans le mouvement pour la laïcisation ;
 Michel Laurin (1944-), anthologiste québécois ;
 Michel Laurin (1965-), paléontologue québécois ;
 Rachel Laurin (1961-), organiste et compositrice canadienne ;
 René Laurin (1940-2023), homme politique québécois ; 
 René-Georges Laurin (1921-2006), homme politique français ; 
 Serge Laurin, (1942-), historien québécois ;
 Václav Laurin (1865-1930), fondateur avec Václav Klement (1868-1938) de Laurin & Klement (L&K), marque automobile originelle de Škoda Auto.

Culture 

 Laurin, film de Robert Sigl (de), sorti en 1989.

Homonymie de patronyme